Ostre zapalenie oskrzelików
 Zarostowe zapalenie oskrzelików
 Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc BOOP